

Села:
 Ковтуни — Полтавська область, Лубенський район
 Ковтуни — Черкаська область, Золотоніський район